Il doppio del torneo di tennis Slovak Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori František Čermák e Łukasz Kubot che hanno battuto in finale Philipp Petzschner e Alexander Peya 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Philipp Petzschner /  Alexander Peya (finale)
 David Martin /  Travis Parrott (primo turno)

 Eric Butorac /  Ross Hutchins (semifinali)
 Michal Mertiňák /  Lovro Zovko (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2008